Формозу:

 Формозу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Формозу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

См. также 
 Формозу-ду-Арагуая